El Terminal de Autobuses Churubusco Monterrey  mas conocido como El Nuevo Terminal ETN Turistar de lujo en Monterrey. Realiza trayectos al norte y centro de México desde la ciudad de Monterrey, integra en su recorrido varias ciudades de la costa por el océano Pacífico. Ofrece servicios de lujo para el transporte de pasajeros.

Ubicación  
Está ubicado en la Avenida Churubusco Nº 300 Col. Fierro,  entre las avenidas Constitución y Prolongación Francisco I. Madero, y enfrente por el río Santa Catalina.

Especificaciones de la Terminal 
 Número de andenes: 6
 Espacios de aparcamiento de autobuses: 
 Superficie total de la terminal: 
 Servicio de Estacionamiento: 
 Número de taquillas: 7
 Número de locales comerciales: 
 Salas de espera: 1

Destinos

Véase también 
 Terminal Central de Autobuses del Norte
 Central de Autobuses de Monterrey
 Terminal San Jerónimo Monterrey
 Terminal de Autobuses San Nicolás de los Garza

Referencias

Enlaces externos 
 

Terminales de autobús en México
Transporte de Nuevo León